Kozieniec – wieś w województwie lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Siennica Różana 
 Kozieniec – wieś w województwie mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów
 Kozieniec – wzniesienie na Garbie Tenczyńskim w Czułowie w województwie małopolskim